Ungerberg steht für:

 Ungerberg (Sachsen), ein Berg südlich von Neustadt in Sachsen

 Ungerberg (Gemeinde Miesenbach), Rotte in der Gemeinde Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ungerberg (Gemeinden Gerersdorf-Sulz, Kukmirn), Ortsteil der Gemeinden Gerersdorf-Sulz und Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland
 Ungerberg (Gemeinde Oberdorf), Ortsteil der Gemeinde Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Ungerberg (Gemeinden Ottendorf, Riegersburg), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein und Riegersburg, Steiermark

 Bunkeranlage Ungerberg, ein Freilichtmuseum bei Bruckneudorf im Burgenland